Zkratka TNA má více významů, například:

 TNA (nukleová kyselina) – analog nukleových kyselin obsahující ve své kostře threózu namísto běžné ribózy nebo deoxyribózy
 Trinitroanisol – výbušnina
 Total Nonstop Action Wrestling – americká profesionální wrestlingová společnost
 Tamilská národní aliance – separatistická tamilská politická aliance na Srí Lance
 Tak ne asi